Чемпіонат Шотландії з футболу 2002—2003 — 106-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на rsssf 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 
 Statto 

2003
Шотландія
Шотландія